Het Campeonato Paraense Segunda Divisão is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse deelstaat Pará, georganiseerd door de voetbalbond van Pará. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1913 en sindsdien slechts sporadisch gespeeld als amateurcompetitie. Sinds 1994 wordt de competitie, met uitzondering van 1998, jaarlijks gespeeld. De competitie wordt meestal in het tweede deel van het jaar gespeeld, in tegenstelling tot de hoogste divisie. Soms valt het voor dat een club in hetzelfde jaar in beide competities speelt.

Overzicht kampioenen proftijdperk
 1994 -  Pedreira
 1995 -  Vila Rica
 1996 -  Ananindeua 
 1997 -  São Francisco
 1998 - Niet gespeeld
 1999 -  Carajás
 2000 -  Pedreira
 2001 -  Vila Rica
 2002 -  Bragantino
 2003 -  Castanhal
 2004 -  Abaeté
 2005 -  Vênus
 2006 -  Tiradentes
 2007 -  Vila Rica
 2008 -  Sport Belém
 2009 -  Independente
 2010 -  Parauapebas
 2011 -  Bragantino
 2012 -  Paragominas
 2013 -  Time Negra
 2014 -  Vênus
 2015 -  Águia de Marabá
 2016 -  Pinheirense
 2017 -  Bragantino
 2018 -  Tapajós
 2019 -  Itupiranga
 2020 -  Tuna Luso
 2021 -  Amazônia
 2022 -  Cametá

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Segunda Divisão spelen. Seizoenen voor 1996 en seizoen 1999 zijn niet meer alle deelnemers bekend.

Campeonato Paraense